La soia selvatica (Glycine soja) o è una pianta annuale della famiglia delle leguminose (Fabaceae). È comunemente considerata l'antenata della più diffusa e coltivata soia (Glycine max).

Altri progetti 

Phaseoleae